Aleksander Zniszczoł (ur. 8 marca 1994 w Cieszynie) − polski skoczek narciarski, indywidualny wicemistrz świata juniorów z 2012, zwycięzca Letniego Pucharu Kontynentalnego 2011. W drużynie zdobył złoty medal MŚJ 2014, Zimowej Uniwersjady 2013 i Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2011, a także dwa srebrne podczas MŚJ w 2012 i 2013 roku. Reprezentant klubu WSS Wisła. Rekordzista skoczni Zakucie w Zagórzu i Areal Horečky we Frenštácie pod Radhoštěm.

Przebieg kariery 

Sezon 2004/2005 ukończył na 7. miejscu klasyfikacji generalnej cyklu Lotos Cup. W sezonie 2005/2006 został zwycięzcą cyklu, czterokrotnie zajmując pierwsze i czterokrotnie drugie miejsce. W kolejnym sezonie Zniszczoł ponownie zajął pierwsze miejsce. W sezonie 2007/2008 roku stanął na najniższym stopniu podium.

Do sezonu 2009/2010 włącznie wystartował w 10 konkursach FIS Cup. Jego najwyższe miejsce w zawodach tej rangi to 11. lokata w konkursie na skoczni Skalite w Szczyrku 16 lutego 2010.

24 lipca 2010 z klubem Wisła Ustronianka zdobył srebrny medal w drużynowym konkursie mistrzostw Polski.

30 i 31 lipca 2010 debiutował w konkursach letniego Pucharu Kontynentalnego w Courchevel we Francji, lecz nie zdobył punktów. Zajął odpowiednio 46. i 36. miejsce.

20 stycznia 2012 Zniszczoł uplasował się na 9. pozycji w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem, po skokach na odległość 124,5 m i 123 m (awansował z 18. miejsca po pierwszej serii). Były to jego pierwsze pucharowe punkty.

3 marca 2012 roku pierwszy raz udało się młodemu skoczkowi stanąć na podium zawodów Pucharu Świata. Miało to miejsce po konkursie drużynowym w Lahti. Skacząc w drużynie z Maciejem Kotem, Klemensem Murańką i Kamilem Stochem reprezentacja Polski uplasowała się na najniższym stopniu podium.

W zawodach drużynowych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu zdobył srebrny medal.

W sezonie 2013/2014 zdobył złote medale w konkursach drużynowych na uniwersjadzie i mistrzostwach świata juniorów.

Trenerzy 
Jego pierwszym trenerem był Jan Kawulok. Od czerwca 2006 jego trenerem klubowym jest Jan Szturc. W sezonie 2010/2011 był podopiecznym Adama Celeja w kadrze juniorów, natomiast w sezonach 2011/2012 i 2012/2013 trenował w kadrze prowadzonej przez Roberta Mateję. W sezonach 2013/2014 i 2014/2015 znalazł się odpowiednio w kadrze juniorów i w kadrze B, których trenerem głównym był Maciej Maciusiak. W sezonie 2015/2016 otrzymał miejsce w kadrze A prowadzonej przez Łukasza Kruczka.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Zniszczoła na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Zniszczoła na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Zniszczoła na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Zniszczoła na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach drużynowych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Polski

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów 
Stan w trakcie sezonu 2018/2019. Opracowano na podstawie.

Letnie mistrzostwa Polski seniorów 
Stan po zakończeniu sezonu letniego 2018. Opracowano na podstawie.

Rekordy skoczni

Przynależność do grup szkoleniowych reprezentacji Polski w skokach narciarskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Urodzeni w 1994
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013